Шарм — чарівність, привабливість.

 Шарм () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Шарм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Шарм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д’Ор
 Шарм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Шарм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези